Westerfeld ist Name oder Namensbestandteil mehrerer Ortschaften:
 Hemmingen-Westerfeld, Stadtteil von Hemmingen, Region Hannover, Niedersachsen
 Westerfeld, Stadtteil von Neu-Anspach, Hochtaunuskreis, Hessen
 Westerfeld (Ostercappeln), Ortslage von Schwagstorf (Ostercappeln), Landkreis Osnabrück, Niedersachsen

Westerfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Horst Westerfeld (* 1951), deutscher Wirtschaftsinformatiker und Beamter
 Scott Westerfeld (* 1963), US-amerikanischer Science-Fiction-Schriftsteller
 Simone Westerfeld (* 1975), deutsch-schweizerische Bankmanagerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Westenfeld
 Westerfield